Microsoft si divide in:
Microsoft Corporation, che produce software e il sistema operativo Windows;
 Microsoft Store, catena di negozi per la vendita al dettaglio di hardware e software;
 Microsoft Mobile, già divisione Devices & Services di Nokia.

Sistemi operativi

Windows 

1985 - Windows 1.0.1
1987 - Windows 2.x
1990 - Windows 3.x
1995 - Windows 95
1998 - Windows 98
2000 - Windows ME
2001 - Windows XP
2006 - Windows Vista
2009 - Windows 7
2012 - Windows 8
2013 - Windows 8.1
2015 - Windows 10
2021 - Windows 11

Windows NT

1993 - Windows NT 3.1
1994 - 3.5x
1996 - Windows NT 4.0
2000 - Windows 2000

Tutte le versioni di Windows, da Windows XP in poi fanno parte della famiglia Windows NT.

Windows CE

1996-2013 Windows CE
2000-2003 Pocket PC
2003-2009 Windows Mobile

Windows Phone

2010 - Windows Phone 7
2012 - Windows Phone 8
2014 - Windows Phone 8.1
2015 - Windows 10 Mobile

MS-DOS

OS/2

1987 - OS/2 1.0
1988 - OS/2 1.1
1989 - OS/2 1.2
1990 - OS/2 1.3

Software
Microsoft FrontPage Express
 Cortana, assistente virtuale
 Microsoft Frontpad
 Microsoft Works, suite di software di produttività personale
 Microsoft Reader, software di lettura software ebook
 Microsoft Bob, interfaccia alternativa al desktop
 Microsoft Photosynth, software che permette di creare una foto in 3D
 Microsoft Exchange, software studiato per agevolare la collaborazione in linea tra vari utenti
 Microsoft Project, software di project management
 Microsoft WordPad, software che permette di creare semplici testi, a formattazione basilare
 Microsoft Plus!, pacchetto ufficiale di Add On
 Microsoft Foundation Classes, libreria di classi C++
 Paint e Fresh Paint, programmi di grafica semplice
 Microsoft Compressed HTML Help, formato proprietario per file di aiuto in linea
 Microsoft PixelSense, combinazione di software e hardware che permette all'utente di manipolare contenuti digitali con l'uso di movimenti fisici naturali
 Microsoft Knowledge Base, raccolta di problemi conosciuti correlati a prodotti Microsoft
 Microsoft Comic Chat, client disponibile su Windows 95 e Windows 98

Windows Essentials
Si trattava di una suite gratuita di Microsoft, non più supportata, che offriva prodotti relativi a foto e video tra i quali:
 Windows Movie Maker, software per l'editing video
 Raccolta foto di Windows Live

Expression Studio
Si tratta di una suite di Microsoft per i professionisti in ambito di Design, Web e Video. Essa comprende:
 Expression Encoder, software per l'editing video e registrazione schermo.
 Expression Design, software di grafica vettoriale.
 Blend.
 Web.

Microsoft Office
Si tratta di una suite di software di produttività personale.
 Microsoft Office 4.3, versione della suite Microsoft Office
 Microsoft Office 95, release di Microsoft Office
 Microsoft Office 97, release di Microsoft Office
 Microsoft Office 2000, release di Microsoft Office
 Microsoft Office XP, release di Microsoft Office creata appositamente per Windows XP, chiamata anche Office 2002
 Microsoft Office 2003, release di Microsoft Office
 Microsoft Office 2007, release di Microsoft Office
 Microsoft Office 2010, release di Microsoft Office
 Microsoft Office 2013, release di Microsoft Office
 Microsoft Office 2016, release di Microsoft Office
 Microsoft Office 2019, release di Microsoft Office
 Microsoft Office 2021, attuale release
 Microsoft Office Live, nuova famiglia di servizi sviluppata dalla Microsoft Corporation
 Microsoft Access, relational database management system
 Microsoft Excel, foglio elettronico
 Microsoft FrontPage, software WYSIWYG per creare pagine HTML
 Microsoft InfoPath, Editor XML
 Microsoft OneNote
 Microsoft Outlook, client di posta
 Microsoft PowerPoint, programma di presentazioni informatiche multimediali
 Microsoft Project
 Microsoft Publisher, applicazione di desktop publishing
 Microsoft Visio, applicazione per creare diagrammi
 Microsoft Word, software di videoscrittura

Servizi Internet
 Bing (e servizi annessi), motore di ricerca nato dalle ceneri di LiveSearch
 MSN (e servizi annessi), portale Internet
 Microsoft Traduttore, collegato a Bing e disponibile per anche per cellulari Android e iOS
 Internet Explorer, browser per internet
 Microsoft Edge, browser per Microsoft Windows 10 e Windows Server 2016
 Edge, motore di rendering
 Trident, motore di rendering
 Microsoft Messenger per Mac, client proprietario di instant messaging per macOS
 Windows Live Messenger, client online di instant messaging
 Microsoft SQL Server, DBMS relazionale
 Microsoft OneDrive, cloud storage online.
 MSN Explorer
 Microsoft Strider, software per arginare il fenomeno di spam
 Microsoft Vine
 Skype
 Microsoft Office Online

Business 
 Windows Server
 Windows NT
 Microsoft Dynamics AX
 Microsoft 365
 Microsoft Azure
 Skype for Business
 Microsoft Pinpoint
 Microsoft Partner Center

Sviluppo applicazioni
 Visual Basic
 Microsoft Visual Studio
 Microsoft Visual SourceSafe, software client-server utilizzato per la gestione delle versioni degli sviluppi software
 Microsoft Visual FoxPro
 Microsoft Spy++
 .NET Framework 1.0/1.1/2.0
 .NET Framework 3.0/3.5
 .NET Framework 4.0/4.5
 Silverlight
 Microsoft BASICA, interprete BASIC per il PC-DOS
 Microsoft .NET, piattaforma di sviluppo software
 Microsoft BASIC, primo linguaggio ad alto livello
 Microsoft C#
 J#
 Visual J++
 Visual Basic .NET

Per lo studio e per la famiglia 
 Encarta, enciclopedia offline non più supportata
 Microsoft Student
 AutoRoute
 Microsoft Digital Imaging
 Windows Media Player
 Microsoft Money, programma che consente di gestire un bilancio economico familiare 
 Microsoft Zune, media player per Windows

Videogiochi
 Microsoft Flight Simulator, simulatore di volo civile
 Train Simulator
 Midtown Madness
 Monster Truck Madness
 Age of Empires
 Age of Mythology
 Zoo Tycoon
 Deadly Tide
 Close Combat
 Fable
 Dungeon Siege
 Videogiochi prodotti da Xbox Game Studios e precedentemente da Microsoft Game Studios

Apparecchi elettronici 
 Microfoni della serie LifeChat 
 Webcam della serie LifeCam
 Mouse della serie IntelliMouse
 Mouse della serie Optical Mouse
 Controler e apparecchi SideWinder
 Microsoft Zune, lettore musicale portatile
 Telefoni e smartphone con marca KIN

Xbox 
 Xbox, console per videogiochi basata sul kernel di Windows 2000
 Xbox 360, console per videogiochi
 Xbox One, console successiva alla Xbox 360
 Xbox Series X e Series S, console di nona generazione
Microsoft Kinect, accessorio nato per Xbox

Microsoft Lumia 
 Serie di smartphone marchiati Microsoft Lumia
 Tutti gli altri smartphone facenti parte della serie Lumia e Asha di Nokia (Microsoft Mobile), continuando nella produzione di smartphone con marchio ancora Nokia

Microsoft Surface 
Linea di tablet e altri tipi di hardware
 Surface RT, tablet equipaggiato con Windows RT, non più supportato e sostituito di Surface Go che equipaggia Windows 10S
 Surface Go, il convertibile 2-in-1 più piccolo ed economico della serie
 Surface Pro, convertibile 2-in-1 con Windows 10 Home o Pro, più potente di Surface Go
 Surface Laptop, portatile touch sottile con Windows 10 Home, più potente di Surface Pro
 Surface Book, portatile convertibile con Windows 10 Home o Pro, pensato a detta di Microsoft per essere il portatile più potente della serie
 Surface Studio, computer all-in-one con display touch da 28 pollici pieghevole, pensato per professionisti e creativi
 Surface Hub, lavagna interattiva per il settore business
 Surface Headphones, cuffie bluetooth 
 Surface Earbus, auricolari wireless

Windows Mixed Reality
Visore per la realtà aumentata che utilizza gli ologrammi per interagire con ciò che viene visualizzato.

Voci correlate 
 Storia di Microsoft Windows
 Microsoft Developer Network, divisione di Microsoft incaricata di mantenere i rapporti con gli sviluppatori e gli amministratori di sistema
 Microsoft Office Specialist, certificazione riconosciuta in tutto il mondo che attesta le capacità nell'uso degli applicativi di Microsoft Office
 Microsoft Most Valuable Professional, premio di riconoscimento rilasciato da Microsoft
 Modern UI, il linguaggio di design precedentemente noto con il nome in codice "stile Metro"
 Critiche a Microsoft

Microsoft